Mirina – amazzone della mitologia greca
 Mirina – lepidottero appartenente alla famiglia Endromidae
 Mirina – città dell'isola di Lemno